Université des Andes  peut désigner :
 Université des Andes de Santiago au Chili ;
 Université des Andes de Bogota en Colombie ;
 Université des Andes de Mérida au Venezuela.

Voir aussi 
 
 Universidad de Los Andes Fútbol Club, un club de football vénézuélien basé à Mérida